Вери́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 93,9 км². Население 14633 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

31 августа 2011 года стартовал 11-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Известные уроженцы 
 Модесто Домингес Эрвелья (-), галисийский учёный, математик и инженер.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio web oficial del Ayuntamiento de Verín
 Portal del equipo de fútbol de Verín
 Videferre pueblo cercano
 Blog sobre la comarca de Verín
 Blog sobre a Natureza de Verín e arredores

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе